Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Claudia Kohde Kilsch 6-4, 5-7, 7-6.

Teste di serie

 Steffi Graf (campionessa)
 Claudia Kohde Kilsch (finale)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Laura Gildemeister (terzo turno)

 Stephanie Rehe (primo turno)
 Terry Phelps (secondo turno)
 Kate Gompert (primo turno)
 Alycia Moulton (secondo turno)
 Sabrina Goleš (secondo turno)
 Sylvia Hanika (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1986